Basílica de Santa Maria Major, basílica catòlica de la ciutat de Roma
 Església de Santa Maria la Major o Cocatedral de Santa Maria, església de Castelló de la Plana
 Església de Santa Maria la Major (Aiora), religiós al municipi d'Aiora (província de València, Espanya) 
 Església de Santa Maria la Major de Xàtiva, església principal de la ciutat de Xàtiva, la Costera, País Valencià